Подоклинье — село в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

География 
Расположено на правом берегу реки Демянка, в 13 км к северу от города Порхов, в 5 км к северо-западу от деревни Демянка и в 8 км к юго-востоку от деревни Дубровно. Восточнее находится одноимённая деревня Подоклинье.

Население

История 
До 3 июня 2010 года село входило в состав ныне упразднённой Демянской волости (с центром в д. Боровичи), которая была объединена с Дубровенской волостью (с центром в д. Дубровно) в Дубровенскую волость с новым центром в д. Боровичи.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района